Název Vitice má více sídel:
 Vitice, obec v okrese Kolín
 Vitice (Želiv), část obce Želiv v okrese Pelhřimov
 Vitice (Krašlovice), část obce Krašlovice v okrese Strakonice

Externí odkazy